A 2011-es finn rali (hivatalosan: Neste Oil Rally Finland 2011) volt a 2011-es rali-világbajnokság nyolcadik futama. Július 28 és 30 között került megrendezésre, 22 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 314 kilométert tett ki. A versenyen 118 páros indult, melyből 64 ért célba.

Győztes a francia Sébastien Loeb lett, aki 2008 után nyerte meg újra a finn viadalt. Mögötte Jari-Matti Latvala és Sébastien Ogier zártak.

A verseny a 2011-es SWRC-sorozat ötödik, valamint a 2011-es N csoportos világbajnokság negyedik futama is volt egyben. Előbbit a finn Juho Hänninen, míg utóbbit az ausztrál Hayden Paddon nyerte.

Szakaszok

Végeredmény 

* A WRC Akadémia versenyzői csak 18 szakaszon vettek részt.

Szuperspeciál (Power Stage)

Jegyzetek

Források 

 A verseny hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Finn